Johan II (Portugees: João II) (Castelo de São Jorge, 3 maart 1455 — Alvor, 25 oktober 1495) was koning van Portugal van 1477/1481 tot 1495.

Leven 
Johan werd op 3 maart 1455 geboren als zoon van Alfons V van Portugal en Isabella van Coimbra. Hij nam in 1477 het bestuur over van zijn vader, die troonsafstand had gedaan en zich had teruggetrokken in een klooster in Sintra, en werd in 1481 - nadat zijn vader was overleden - officieel tot koning gekroond.

Onder zijn bewind werd de macht van de Portugese kroon sterk uitgebreid. De wijze waarop Johan II dit bewerkstelligde leverde hem de bewondering van Niccolò Machiavelli op. Zijn postume bijnaam "de perfecte prins" is ontleend aan het toneelstuk van Lope de Vega el principe perfecto dat op hem was gebaseerd en zijn nicht Isabella I van Castilië noemde hem bewonderend "el Hombre" ("de Man").

Johan II blies ook de Portugese expansie in Afrika nieuw leven in. In West-Afrika werd het fort Elmina gesticht en in 1488 rondde Bartolomeu Dias Kaap de Goede Hoop op zoek naar een zeeroute naar India.

Toen hij op 25 oktober 1495 overleed, waren geen van zijn beide zonen meer in leven, daarom werd hij opgevolgd door zijn neef Emanuel, zoon van Beatrix van Portugal.

Huwelijk en nakomelingen 
Johann II was sinds 1471 getrouwd met Eleonora van Viseu (2 mei 1458 - 1525). Hij had bij haar twee kinderen:
 Alfons, beoogd troonopvolger (18 mei 1475 - 13 juli 1491), ⚭ 1490 Isabella van Asturië (2 oktober 1470 - 23 augustus 1498), dochter van koning Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië
 Johan (1483 - 1483)

Daarnaast had hij met Anna de Mendoça een buitenechtelijke zoon:
 George van Lancaster, 3e hertog van Coimbra (1481 - 1550)
en een buitenechtelijke dochter met Brites Anes:
 Brites Anes de Santarém (* 1485)

Noten 

Koning van Portugal
Huis Aviz
Persoon in de 15e eeuw